Naselja u Hrvatskoj
 Radovec Polje, naselje u sastavu općine Cestica
 Radovec, naselje u sastavu općine Cestica